Die nach Friedrich Naumann benannte Friedrich-Naumann-Straße steht für 

 Friedrich-Naumann-Straße (Chemnitz)
 Friedrich-Naumann-Straße (Torgau)
 Friedrich-Naumann-Straße (Weimar)
 Friedrich-Naumann-Straße (Wuppertal)

Begriffsklärung